

События 
 Окончание правления династии Сатавахана в Центральной Индии. На смену ей приходит династия Икшваку.
 Консулы Тиберий Манилий Фуск и Сервий Кальпурний Домиций Декстер в Римской империи.
 Римский император Александр Север женится на Саллюстии Орбиане.

Родились 
 20 января — Гордиан III, римский император.
 Чжун Хуэй, китайский мыслитель и полководец.

Скончались 
 , китайский царедворец и военачальник.

См. также

Примечания